Forever, Michael – czwarty album Michaela Jacksona wydany w styczniu 1975 roku przez Motown Records.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Michaela Jacksona
Albumy muzyczne wydane w roku 1975
Albumy Motown
Albumy wyprodukowane przez Hala Davisa
Albumy wyprodukowane przez Briana Hollanda
Albumy wyprodukowane przez Edwarda Hollanda